«Он гора́здо популя́рнее тебя́» () — американская комедия 2013 года режиссёра Майкла Ури. Премьера состоялась на кинофестивале «Слэмденс» 10 января 2013 года.

Сюжет 
Когда бывшая звезда инди-фильмов Хэлли Файффер одним махом лишается бойфренда, агента и карьеры, она, наконец, понимает, что что-то в её жизни должно измениться. Что именно? Надо стать гораздо популярнее, чем раньше! Вооруженная украденным сценарием и парой бутылок сангрии, Хэлли зовет на помощь своего брата Райана и его друга и принимается за съемки собственного фильма с самой собой в главной роли.

В ролях 
 Хэлли Файффер
 Райан Спэн
 Майкл Чернус
 Трейси Чимо
 Мэми Гаммер
 Наташа Лионн
 Ральф Маккио
 Майкл Ури
 Остин Пендлтон
 Ванесса Уильямс
 Эшли Аткинсон
 Майкл Осиелло
 Джесси Айзенберг
 Роберт Лерер
 Билли Морриссетт
 Бен Стиллер

Ссылки